Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года — 15-й турнир чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 7 по 14 апреля 2012 года в Берлингтоне и Саут-Берлингтоне, США. Сборная Канады стала чемпионом и завоевала свой восьмой титул, одолев в финале сборную США в матче, закончившимся в овертайме 5:4. Бронзовую медаль выиграла сборная Швейцарии, победившая в матче за третье место сборную Финляндии — 6:2. Для команды Швейцарии эта медаль стала первой в своей истории.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала игрок сборной США Моник Ламурё, набравшая 14 (7+7) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира была признана швейцарка Флоренс Шеллинг, лучшим защитником финка Йенни Хийрикоски, а лучшим нападающим американка Келли Стэк.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная Германии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 *
 *
Северная Америка
 *
 ×
 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2011 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2011 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2012 года

Главные судьи
  Мелани Бордело
  Николь Хертрич
  Айна Хове
  Мари Пикаве
  Джой Тоттмэн
  Дина Аллен

Линейные судьи
  Жюдит Адлер
  Зюзана Аразимова
  Тереза Бьёркман
  Анна Софи Бонифац
  Дениз Кои
  Алисия Ханрахан
  Лаура Джонсон
  Михаэла Куделова
  Йоанна Тауриайнен

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-4).

Группа B 

Время местное (UTC-4).

Утешительный раунд 
Команды выявляют лучшего в серии до двух побед. Сборная Германии одержала победу в первых двух матчах и заняла седьмое место. Проигравшая серию сборная Словакии занимает на турнире восьмое место и переходит в первый дивизион чемпионата мира 2013 года.

Время местное (UTC-4).

Германия выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-4).

Полуфинал 
Время местное (UTC-4).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-4).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-4).

Финал 
Время местное (UTC-4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Флоренс Шеллинг
 Защитник:  Йенни Хийрикоски
 Нападающий:  Келли Стэк

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Флоренс Шеллинг
 Защитники:  Джиджи Марвин —  Лаура Фортино
 Нападающие:  Моник Ламурё —  Келли Стэк —  Хейли Уикенхайзер

Примечания

Ссылки 
 
 

Апрель 2012 года
Спорт в США в 2012 году
2012
Ж
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Спортивные соревнования в Вермонте
Чемпионаты мира в США